Discover (album), muziekalbum van Di-Rect
 Discover (tijdschrift)
 Discover Financial, Amerikaans bedrijf achter de creditcard Discover Card
 Discover Records, een Brits trance-platenlabel